Kittel je priimek več znanih ljudi:

 Otto Kittel (1917—1945), nemški častnik, vojaški pilot in letalski as
 Walther Kittel (1887—1971), nemški general in vojaški zdravnik